The Last Supper es el primer álbum de estudio de la bada de Austria Belphegor lanzado en 1995 por Lethal Records.

Lista de canciones 
 The Last Supper	03:54	
 A Funeral Without a Cry	04:49	
 Impalement Without Mercy	03:41	
 March of the Dead	04:54	
 The Rapture of Cremation	03:51	
 Engulfed in Eternal Frost	03:35	
 D.rowned I.n E.xcrements	03:30	
 In Remembrance of Hate and Sorrow	04:56	
 Bloodbath in Paradise, Part 2	02:58	
 Kruzifixion	04:10

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 1995